Van Dijken is een Nederlandse achternaam en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Tiemen van Dijken (1897 - 1975), Nederlands bestuurder en politicus voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
 Henk van Dijken (1933 - 2010), Nederlands voetbalscheidsrechter
 Marjo van Dijken (1953), Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid (PvdA)
 Patrick van Dijken (1971), Nederlands voormalig wielrenner

Zie ook:
 Dijken (plaats), een dorp in Friesland

Nederlandse of Vlaamse achternaam